De B-Junioren Eredivisie is de hoogste voetbal divisie voor B-junioren in Nederland, opgericht in 2002. Er wordt gestreden in een landelijke competitie door jeugd in de leeftijdscategorie tot 17 jaar. De winnaar is landskampioen bij de B-junioren. De onderste twee ploegen in de eindstand degraderen naar de A en B afdelingen van de B-Junioren 1e Divisie.

Indeling
In seizoen 2019/20 maken de volgende teams deel uit van de B-Junioren Eredivisie:

Kampioenen

* Jeugdelftallen worden per seizoen 2016/17 getoond met leeftijden.

Externe links 
 De juniorenwebsite van de KNVB
 Informatie van de KNVB voor en over de Regionale Jeugdopleidingen
 De website van de KNVB

B-Junioren Eredivisie